Зороастри́йские те́ксты — совокупность традиционных текстов, бытующих (или бытовавших) у последователей зороастризма, посвящённых вероучению, религиозному почитанию, этике, законодательству, описаниям обычаев и обрядов.

Авеста 
Основная статья Авеста

Священные тексты зороастризма:
 Ясна («Почитание») — зороастрийская литургия из 72 глав.
 Гаты — центральная часть Ясны, гимны пророка Заратуштры
 Вендидад («Закон против дэвов», 22 главы)
 Висперед («Все главы») — дополнение к Ясне из 24 глав.
 Хорде Авеста («Малая Авеста») — сборник повседневных молитв
 Фрагменты — фрагменты различных утраченных насков.

Пехлевийские тексты 
Литература на среднеперсидском языке, создававшаяся во времена Сасанидов и в первые века после них на базе наследия сасанидской эпохи.
 Зенд (перевод Авесты и комментарий к ней)
 Дадестан-и Меног-и-Храд («Суждения духа разума») — назидательно-проповеднический текст
 Денкард («Деяния веры») — обширная энциклопедия зороастрийских религиозных знаний в 9 томах (два первых утрачены), IX—X в., авторы — Адурфарнбаг Фаррахзадан и Адурбад Умедан.
 Бундахишн («Сотворение основы») — описание космогонии и мироздания, XI в., автор — Фарнбаг Дадагих
 Визидагиха-и Задспрам («Избранное Задспрама»), космогония, жизнь Заратуштры, эсхатология, IX в., автор — Задспрам Джуван-Джаман.
 Дадестан-и Дениг («Суждения о вере»), ответы авторитетного мобеда на вопросы мирян, IX в., автор — Манушчихр Джуван-Джаман.
 Намагиха-и Манушчихр — письма упомянутого автора.
 Шаист-Нашаист («Дозволенное и недозволенное») — сборник религиозных правил.
 Шканд-гуманиг-визар («Рассуждение, рассеивающее сомнения»), сочинение апологетического и полемического характера, IX в., автор Марданфаррух
 Пехлевийские риваяты (авторы: Адурфарнбаг и Фарнбаг Срош)
 Различные «андарзы» (наставления)

Персидские тексты 
Ранняя литература на новоперсидском языке:
 Саддар (XI в.)
 Саддар Бондахеш (XVI в.)
 Персидские риваяты (XV—XVII вв.)
 Зартошт-наме — стихотворное жизнеописание Заратуштры (XIII в., автор — Зартошт Бахрам Пажду)

Зороастрийские тексты